Asamblea ist:

 der spanische Begriff für Versammlung

 bezeichnet des Weiteren:

 Asamblea (Occupy-Bewegung), ein Begriff der Occupy-Bewegung
 Asamblea (Zeitung), eine uruguayische Wochenzeitung